Haunted Castle (attractie), attractie in het pretpark Six Flags Great Adventure
 Haunted Castle (computerspel), computerspel uit 1988
 Haunted Castle (film), een korte film uit 2001